

Carriera

Nazionale
Dopo aver giocato gli Europei Under-19 del 2010, con l'Under-20 inglese ha giocato 4 partite nei Mondiali Under-20 del 2011.

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi